Manchester (o Mánchester, con tilde) puede referirse a:

Topónimos

En el Reino Unido 

 Mánchester, ciudad.
 Gran Mánchester, condado.

En los Estados Unidos 

 Mánchester (Nuevo Hampshire), ciudad.
 Manchester (California), lugar designado por el censo.
 Manchester (Connecticut), pueblo.
 Manchester (Georgia), pueblo.
 Manchester (Kansas), ciudad.
 Manchester (Illinois), villa.
 Mánchester (Iowa), ciudad.
 Manchester (Nueva Jersey), municipio.
 Manchester (pueblo, Nueva York), pueblo.
 Manchester (villa, Nueva York), villa.
 Manchester (Oklahoma), pueblo.
 Manchester (Pensilvania), borough.
 Manchester (Tennessee), ciudad.
 Manchester (Vermont), pueblo.
 Manchester (Virginia), lugar designado por el censo.
 Manchester (Washington), lugar designado por el censo.

En Bolivia 

 Manchester (Bolivia), localidad.

Deporte 
 Manchester United Football Club, equipo de fútbol de la ciudad de Mánchester, Inglaterra.
 Manchester City Football Club, otro equipo de fútbol de la ciudad de Mánchester, Inglaterra.

Miscelánea 

 La codificación Manchester; en telecomunicaciones, método de codificación de señales binarias.
 Manchester, parte 1 (The West Wing), capítulo de la serie dramática estadounidense de televisión El ala oeste de la Casa Blanca.
 Manchester, parte 2 (The West Wing), otro capítulo de la serie dramática estadounidense de televisión El ala oeste de la Casa Blanca.
 El edificio Manchester, inmueble en la ciudad de Temuco, Chile.